Третьяки́ — село в Воронежской области Борисоглебского района.

География 
Находится в 25 километрах от районного центра г. Борисоглебска на правом берегу р. Хопёр. Через село проходит автомобильная дорога федерального значения .

Население

География 

 Улицы

Экономика 
В современных Третьяках занимаются в основном сельским хозяйством, выращиванием злаков, подсолнечника. В селе есть завод по переработке семян подсолнечника, птицефабрика.

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/go-bor/selo-tretyaki.html село Третьяки — Воронежский Гид]

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа